Барон Альфред Отто́нович Ши́ллинг (; 24 сентября 1861 — 12 ноября 1922) — остзейский помещик, член III Государственной думы от Эстляндской губернии, член Государственного совета по выборам.

Биография 
Лютеранин. Из потомственных дворян Эстляндской губернии. Землевладелец Везенбергского уезда (приобретенные 8443 десятины, к 1915 — 6235 десятин).

Окончил Феллинскую гимназию и юридический факультет Дерптского университета со степенью кандидата прав (1884).

По окончании университета поступил на службу по дворянским учреждениям Эстляндской губернии и вскоре был назначен секретарем мангерихтов. Когда мангерихты были упразднены, барону Шиллингу была поручена передача их дел новым судебным учреждениям.

В 1890 году был определен кандидатом на судебные должности при Екатеринодарском окружном суде, затем был назначен исполняющим должность судебного следователя Прочноокопского участка. В 1892 году был переведен на ту же должность во 2-й участок Ставропольского уезда.

В 1893 году вышел в отставку и поселился в своем имении Паддас, посвятив себя сельскому хозяйству. Состоял почетным мировым судьей (1896—1915) и уездным депутатом дворянства (с 1902). В качестве делегата от дворянства принимал участие в совещаниях по проекту реорганизации местных учреждений в Эстляндской губернии. Дослужился до чина статского советника (1909), состоял в придворном звании камергера (1908). Был членом Балтийской конституционно-монархической партии, примкнувшей к Союзу 17 октября.

В 1907 году был избран в члены III Государственной думы от съезда землевладельцев Эстляндской губернии. Входил во фракцию октябристов. Состоял членом комиссий: земельной, по народному образованию, по запросам, об охоте и по рыболовству.

Был делегатом 3-го съезда Союза 17 октября. Состоял Эстляндским ландратом (1912—1920). Участвовал в съездах Объединенного дворянства в качестве уполномоченного эстляндского дворянства, входил Постоянный совет организации. Был членом Совета Виленского частного коммерческого банка.

1 ноября 1912 года избран в члены Государственного совета съездом землевладельцев Эстляндской губернии, в 1915 году — переизбран. Входил в группу центра, был членом её бюро.

В 1917—1918 годах находился в Швеции и Германии, выступал за оккупацию Эстонии германскими войсками. В 1918 году был президентом ландрата в Таллине и членом Балтийского совета в Риге. В следующем году выехал в Финляндию, затем вернулся в Таллин.

Умер в 1922 году в Таллине. Был женат на баронессе Юлии фон-Розен, имел двоих детей.

Источники 
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Государственный совет. — Петроград: Тип. Петроградской тюрьмы, 1915. — С. 91.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — Москва: РОССПЭН, 2008.
 Государственный совет Российской империи: 1906—1917. — Москва: РОССПЭН, 2008. — С. 322.

Выпускники Тартуского университета
Октябристы
Члены Государственного совета Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи III созыва